Apostlhaus bezeichnet

 Elf-Apostel-Haus (Braunschweig)
 Apostelhaus (Leipzig)
 Apostelhaus (Schweinfurt)